Conceição do Castelo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Castelo (ort), Espírito Santo, 
 Conceição do Castelo (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar